

Niemcy 
 Lößnitz – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Lößnitz – rzeka, dopływ Nebel